Prill ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Prill (* 1930), deutsche Schauspielerin
 Benedict Prill (1721–1759), Chorherr in Klosterneuburg, Historiker
 David Prill (* 1959), US-amerikanischer Schriftsteller
 Egmond Prill (1956–2022), deutscher evangelischer Theologe und Journalist
 Emil Prill (1867–1940), deutscher Flötist
 Felician Prill (1904–1981), deutscher Diplomat
 Joseph Prill (1852–1935), deutscher römisch-katholischer Priester und Architekt
 Karl Prill (1864–1931), deutscher Violinist
 Marc Prill (* 1966), deutscher Kameramann
 Meinhard Prill (* 1954), deutscher Filmjournalist
 Norah Zapata-Prill (* 1946), bolivianische Dichterin
 Paul Prill (1860–1930), deutscher Violoncellist
 Tania Prill (* 1969), deutsche Hochschullehrerin für Typografie an der Hochschule für Künste Bremen
 Ulrich Prill (1960–2010), deutscher Romanist und Literaturwissenschaftler

Siehe auch:
 Brill